Melon Music Awards (, скорочене: MMA) — одна з головних музичний премій, яка щороку вручається у Республіці Корея. Вона була заснована LOEN Entertainment через музичний онлайн-магазин Melon.

Місця проведення

Спосіб суддівства

Великі призи 
Великими призами (Тесан) є: 
Артист року ()
Альбом року ()
Пісня року ()
Запис року ()

Артист року

Альбом року

Пісня року

Запис року

Головні призи

Топ 10 артистів

Кращий новий виконавець

Нагороди за жанрами

Реп / Хіп-хоп

R&B / Балада

Рок

Саундтрек

Трот

Поп

Танець

Фолк / Блюз

Інді

Кращий виступ

Електронна музика

Нагороди за популярність

Нагорода за популярність серед інтернет-користувачів

Гарячий тренд (Hot Trend Award)

Спеціальні нагороди

Нагорода за музичне відео

Світовий артист

Краща міжнародна висхідна зірка

Кращий автор пісень

Нагорода за оригінальний контент 1theK

Кращий режисер, що займається постановками виступів

Кращий соло виступ

Кращий гурт

Краща співпраця

Зірка MBC Music

Нагорода за виконавниське мистецтво

Кращий артист Азії Tencent-QQ Music

Нагорода Зали слави

Гаряча зірка Kakao

Виступ року

Нагорода за кращий виступ 1theK

Інші нагороди

2009 

 Star: Тонбансінгі
 Mania: Тонбансінгі – «Mirotic»
 Current Stream: Кім Тхе У – «Love Rain»
 Smart Radio: Girls’ Generation
 Odyssey: Girls’ Generation – «Gee»
 Mobile Music: Girls’ Generation
 Sudden Rise: Leessang
 Y-STAR Live: Лі Син Чхоль

2010 

 Найкраще одягнений виконавець: Girls’ Generation
 Кращий виконавець MBC Radio: Чон Йоп – «Without You»

2020 

Кращий хор: Кім Хьон А
Кращий виконавець на синтезаторі: Хон Со Джін
Кращий виконавець на барабанах: Сі Сон Чхоль
Кращий бас-гітарист: Чхве Хун
Кращий гітарист: Чокдже

2021 
Кращий музичний проєкт: MSG Wannabe (M.O.M)
Кращий музичний стиль: «Siren Remix» (Homies)
Кращий сесійний музикант: гітарист — Кім Тон Мін, басист — Ко Тхе Йон, виконавець на клавішних інструментах — Ку Рим

2022 
Кращий музичний проєкт:  (з «How Do You Play?»)
Кращий музичний стиль: 
Глобальна ікона 1theK: ENHYPEN
Нагорода KakaoBank «Зірка кожного»: BTS

Найбільша кількість нагород

Трансляція

Республіка Корея 

 Перша церемонія нагородження Melon Music Awards транслювалась на телеканалах компанії CU Media: y-star, Dramax і Comedy TV, а також через інтернет з допомогою музичного онлайн-сервісу Melon, вебпорталу Nate, GOMTV і Afreeca TV (2009–2010).

 У 2010 році LOEN Entertainment домовилася з компанією MBC Plus. MBC Plus транслювала церемонію нагородження на своїх каналах MBC Every1, MBC Dramanet (2010–2011 і 2013), MBC Game (сьогодні не існує) і MBC Life (сьогодні не існує). Відкритий у 2012 році канал MBC Music почав показ Music Melon Awards разом c MBC Every1. У 2013 році до них приєднався MBC QueeN.

 У 2013 році вебпортал Daum транслював церемонію через інтернет. Через рік Daum об'єднався з компанією Kakao, яка володіє основним пакетом акцій LOEN Entertainment.

У світі 

 З 2011 року трансляцію через інтернет здійснює компанія YouTube, особливо канал 1theK (раніше LOEN MUSIC). Першою була Zune компанії Microsoft (2009).

Китай 

 Компанія Tencent, через свої сервіси QQ Music і QQ Live, володіє правами на трансляцію з 2016 року.

Японія 

 У 2015 рокові права на показ придбав канал Music On! TV, зробивши Melon Music Awards другою після Mnet Asian Music Awards корейською музичною премією, що транслюється в Японії.

Таїланд 

 У 2016-му і 2017-му роках музичні сервіси Joox і Sanook.com, що налажать Tencent, транслювали Melon Music Awards своїм користувачам у Таїланді.

Тайвань 

 Правами на показ володіє компанія Taiwan Mobile через сервіс myMusic.

По роках 

 2009

 Y-STAR, Dramax, Comedy TV
 SK Telecom Nate, Zune
 Melon, GOMTV, Afreeca TV

 2010

 MBC Dramanet, MBC every1, MBC Game, MBC Life
 Melon, Afreeca TV
 MBC Every1 (спутникове DMB)

 2011

 MBC Dramanet, MBC every1, MBC Game, MBC Life
 Melon, Youtube
 MBC Every1 (спутникове DMB)

 2012

 MBC Every1, MBC Music, MBC Life
 Melon, Youtube

 2013

 MBC Dramanet, MBC every1, MBC Music, MBC QueeN
 Melon, Daum, Youtube

 2014

 MBC every1, MBC Music, MBC QueeN
 Melon, Youtube

 2015

 MBC every1, MBC Music, MBC QueeN, MUSIC ON! TV (Японія)
 Melon, Youtube

 2016

 MBC every1, MBC Music, UXN, MUSIC ON! TV (Японія)
 Melon, Youtube, Tencent QQ Music (Китай), Tencent JOOX і sanook.com (Таїланд)

 2017

 MBC every1, MBC Music, MBC Dramanet, MUSIC ON! TV (Японія)
 Melon, KakaoTV, Youtube, 1theK (у світі), KKbox, Tencent JOOX і sanook.com (Китай, Малайзія, Індонезія, Таїланд), Taiwan Mobile myMusic (Тайвань)

Див. також 

 Seoul Music Awards
 Golden Disk Awards
 Gaon Chart Music Awards
 Korean Music Awards
 MTV Europe Music Awards, Кращий корейський артист
 Mnet Asian Music Awards
 Mnet 20's Choice Awards
 Asia Artist Awards

Примітки

Посилання 

 Офіційна сторінка Melon Music Awards 
 Melon Music Awards  на YouTube

Нагороди, засновані 2009
Музичні нагороди
Музичні премії Південної Кореї
Нагороди за алфавітом
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Засновані в Південній Кореї 2009
Щорічні заходи в Південній Кореї